Larroque (Haute-Garonne)
Larroque (Hautes-Pyrénées)
Larroque (Tarn)
ook:
Larroque-Engalin,  Gers 
Larroque-Saint-Sernin,  Gers 
Larroque-sur-l'Osse,  Gers 
Larroque-Toirac,  Lot 

gemeenten met de naam Laroque
gemeenten met de naam La Roque